Een Sint-Veerlekerk een kerkgebouw, gewijd aan Sint-Veerle of Pharaïldis van Gent.

Sint-Veerlekerk (Oostkerke) te Oostkerke
Sint-Veerlekerk (Smetlede)

Daarnaast nog een verdwenen aan Sint-Veerle gewijde kerk te Gent, zie Sint-Veerleplein.

Veerle